Дже́ймс Уэ́дделл Алекса́ндер (; 19 сентября 1888, Си Брайт, Нью-Джерси, США — 23 сентября 1971, Принстон, Нью-Джерси) — американский .

Член Национальной академии наук США (1930).

Биография 
Родился в семье художника Джона Уайта Александера. 

С момента основания в 1933 году работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, был одним из его постоянных членов.

Был известен также как альпинист (его имя носит кратер Александера () в Скалистых горах).

Вклад в науку

Основные работы лежат в области алгебраической топологии. Доказал топологическую инвариантность симплициальных гомологий, поставив на твёрдый фундамент топологические работы Анри Пуанкаре.
Исследовал «двойственность Александера» — связь между гомологическими свойствами взаимно дополнительных подмножеств топологического пространства (для полиэдров). Александер также ввёл понятие когомологий, которое приобрело большое значение в топологии и особенно в гомологической алгебре (независимо от него это понятие ввeли Андрей Николаевич Колмогоров и И. И. Гордон (аспирант Льва Семёновича Понтрягина)).
Один из основателей теории узлов, где ввёл инвариант Александера.
В работах по общей топологии установил критерий компактности топологического пространства по свойствам его предбазы, известный как теорема Александера о предбазе.

Его имя носят
 Рогатая сфера Александера
 Полином Александера
 Трюк Александера

Политика

Будучи человеком левых взглядов, подвергался нападкам во время сенаторства Маккарти, в 1954 подписал письмо в защиту Роберта Оппенгеймера.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Топологи
Математики XX века
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Болонского университета
Сотрудники Института перспективных исследований
Лауреаты премии Бохера
Почётные доктора Принстонского университета